Oberöd steht für folgende Ortsteile in Bayern:

 Oberöd im Ilztal, Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau im Stadtteil Patriching (früher Gemeinde Hals)
 Oberöd (Innernzell), Ortsteil der Gemeinde Innernzell, Landkreis Freyung-Grafenau
 Oberöd (Kastl), Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Altötting
 Oberöd (Lengdorf), Ortsteil der Gemeinde Lengdorf, Landkreis Erding
 Oberöd (Maitenbeth), Ortsteil der Gemeinde Maitenbeth, Landkreis Mühldorf am Inn
 Oberöd (Obertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Obertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn
 Oberöd (Ortenburg), Ortsteil des Marktes Ortenburg, Landkreis Passau
 Oberöd (Passau), Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau im Stadtteil Heining
 Oberöd (Perach), Ortsteil der Gemeinde Perach, Landkreis Altötting
 Oberöd (Pfaffing), Ortsteil der Gemeinde Pfaffing, Landkreis Rosenheim
 Oberöd (Saldenburg), Ortsteil der Gemeinde Saldenburg, Landkreis Freyung-Grafenau
 Oberöd (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Passau
 Oberöd (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein
 Oberöd (Untergriesbach), Ortsteil des Marktes Untergriesbach, Landkreis Passau
 Oberöd (Wurmannsquick), Ortsteil des Marktes Wurmannsquick, Landkreis Rottal-Inn
 Oberöd (Gemeinde Unterach), Ortsteil von Unterach am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich